

Astronomia 
 M9 – sottoclasse della classificazione stellare
 M9 – oggetto del Catalogo di Messier

Strade 
 M9 – autostrada britannica Edimburgo-Stirling
 M9 – strada maestra del Kosovo

Metropolitane 
 M9 – linea della metropolitana di Istanbul

Codici 
 M9 – codice vettore IATA di Motor Sich

Altro 
 Beretta M9 – pistola semiautomatica prodotta dalla Beretta, variante della Beretta 92
 M-9 SSM – missile tattico cinese
 Museo M9 – Museo del Novecento a Mestre (VE)